Die National League Championship Series 2019 (NLCS), in der Sportart Baseball, findet zwischen dem 11. und 19. Oktober 2019 statt. In ihr treten die Sieger der National League Division Series 2019 gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2019 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie.

Die Paarung lautete:
 (3) St. Louis Cardinals (Central Division Champion, 91–71) gegen (4) Washington Nationals (Wild Card Gewinner, 93–69)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2019, ALWC 2019, NLWC 2019, ALDS 2019, NLDS 2019, ALCS 2019, World Series 2019

Die Postseason 2019 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Freitag, 11. Oktober 2019, 19:08 CDT im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 2 
Samstag, 12. Oktober 2019, 15:08 CDT im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 3 
Montag, 14. Oktober 2019, 19:38 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 4 
Dienstag, 15. Oktober 2019, 20:05 CDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Einzelnachweise

Weblinks 
 2019 Postseason | MLB.com

2019
Baseball 2019
Sportveranstaltung in St. Louis
Sportveranstaltung in Washington, D.C.
St. Louis Cardinals
Washington Nationals
Baseballwettbewerb